Ambush – film del 1939 diretto da Kurt Neumann
 L'imboscata (Ambush) – film del 1950
 Ambush – cortometraggio del 2001 diretto da John Frankenheimer
 Ambush – gruppo musicale svedese
 Ambush – album dei Tygers of Pan Tang del 2012